Marsplatz steht für:
 Marsplatz (Köln), siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Altstadt-Nord
 Marsplatz (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Maxvorstadt